Lucy (die Leuchtende, die Strahlende) steht für:
 Lucy (Vorname), weiblicher Vorname, Kurzform für Lucia oder Lucille
 Lucy, inoffizielle Kurzbezeichnung für das Skelett AL 288-1 eines weiblichen Australopithecus afarensis

 Lucy (Raumsonde), Raumsonde zu den Jupiter-Trojanern

 (32605) Lucy, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 BPM 37093, Spitzname für einen weißen Zwergstern im Sternbild Zentaur
 Lucy (2006), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2006
 Lucy (2014), französischer Spielfilm aus dem Jahr 2014
 Lucy (Schimpanse) (1964–1987), Schimpansin des Institute for Primate Studies in Oklahoma
 Lucy Van Pelt, Figur aus den Comic-Serie Die Peanuts, siehe Die Peanuts #Lucy van Pelt
 Lucy (Bauwerk), elefantengestaltiges Bauwerk
 Lucy, Charakter aus dem Manga Elfen Lied
 Lucy Ricardo, Titelfigur der Sitcom I Love Lucy
 Lucy-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Gemeinden in Frankreich:
 Lucy (Moselle), Département Moselle
 Lucy (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Lucy-le-Bocage, Département Aisne
 Lucy-le-Bois, Département Yonne
 Lucy-sur-Cure, Département Yonne
 Lucy-sur-Yonne, Département Yonne

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lucy (Alabama)
 Lucy (Louisiana)
 Lucy (New Mexico)
 Lucy (Tennessee)
 Lucy Furnace (Pennsylvania)

Personen:
 Lucy, Deckname von Rudolf Rößler
 Anthony Lucy, 1. Baron Lucy (* um 1283–1343), englischer Adliger und Militär
 Arnold Lucy (1865–1945), englischer Schauspieler
 Autherine Lucy (1929–2022), US-amerikanische Pädagogin und Aktivistin
 Belinda De Camborne Lucy (* 1976), britische Politikerin (Brexit Party)
 Godfrey de Lucy, Bischof von Winchester
 Herbert Lucy (1929–1994), deutscher Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Daimler-Benz AG
 Just Lucy (* 1994), deutsche Pornodarstellerin und Webvideoproduzentin
 Robert Lucy (1923–2009), Schweizer Turner
 Thomas Lucy (1532–1600), britischer Beamter
 Thomas de Lucy, 2. Baron Lucy († 1365), englischer Adliger und Militär
 Tom Lucy (* 1988), britischer Ruderer
 William Lucy († 1460), englischer Ritter

Siehe auch:
 Lucey

 Lucia
 Lucie
 Lusi
 Lussi
 Lussy

 Luzi

Abkürzung